2-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 2-я параллель северной широты
 2-я параллель южной широты

См. также 
 2-й меридиан